C58 steht für:
 Chorionepitheliom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Chrysler C58, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 HMS Fiji (C58), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 Caldwell 58, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C58